Sparen steht für:

 Sparen, Verzicht auf Konsum oder die Verwendung von Einnahmeüberschüssen
 Sparen ZG, Weiler in der Gemeinde Menzingen ZG, Schweiz

Siehe auch:
 Energieeinsparung, Reduzierung des Energieverbrauchs
 Kostensenkung, Maßnahmen zur Verminderung der Gesamtkosten